Die Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 2022 fand vom 23. September bis 15. Oktober 2022 in den Niederlanden und Polen statt. Insgesamt nahmen 24 Mannschaften an der Endrunde teil. Serbien konnte nach einem 3:0-Finalsieg gegen Brasilien den Titel verteidigen. Dritter wurde Italien. Deutschland schied nach der zweiten Gruppenphase aus.

Modus 
Das Turnier begann mit einer Vorrunde in vier Gruppen mit je sechs Mannschaften. Dabei gilt – ebenso wie in den folgenden Gruppenspielen – die international übliche Punktwertung: Bei einem 3:0 oder 3:1 erhält der Sieger drei Punkte, der Verlierer geht leer aus. Bei einem 3:2 gibt es zwei Punkte für den Sieger und einen für den Verlierer. Entscheidend für die Platzierung in der Gruppe ist die Anzahl der Siege. Bei Gleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der Punkte, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren). Die vier besten Teams jeder Gruppe erreichten die zweite Runde, die in zwei Gruppen mit je acht Teilnehmern ausgetragen wurde. Dabei nahmen sie die Punkte aus der ersten Runde mit. Aus den beiden Gruppen erreichten jeweils die vier besten Mannschaften das Viertelfinale. Von dort an ging es in der Finalrunde im einfachen K.-o.-System weiter. Die Sieger der Halbfinals bestritten das Endspiel, die Verlierer spielten um den dritten Platz.

Austragungsorte 
Die Weltmeisterschaft wurde in jeweils drei niederländischen und polnischen Städten ausgetragen.

Spielplan

Erste Runde

Zweite Runde

Finalrunde 
Die Spiele des Viertelfinales und Halbfinales wurden in Apeldoorn und Gliwice ausgetragen. Das Endspiel und das Spiel um Platz drei fanden in Arnhem statt.

Platzierungen

Auszeichnungen 
Neben den Medaillen wurden individuelle Auszeichnungen für die besten Spielerinnen vergeben.

Weblinks 
 en.volleyballworld.com: Informationen der FIVB (englisch)
 volleyball-verband.de: WM-Auslosung: Deutschland trifft auf Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen, 30. April 2022

Einzelnachweise 

2022
Volleyballveranstaltung 2022
Weltmeisterschaft der Frauen 2022
Weltmeisterschaft der Frauen 2022
Volleyball (Niederlande)
Sportveranstaltung in den Niederlanden